Pănet:
 Comuna Pănet, Mureș – unitate administrativ-teritorială în județul Mureș
 Pănet, Mureș (în ) – sat în județul Mureș
 Biserica de lemn din Pănet